

Mythologie 
 Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Mérope la Pléiade, épouse de Sisyphe,
 Mérope l'Océanide, mère de Phaéton et des Héliades selon les traditions,
 Mérope l'Héliade, qui fut changée en peuplier comme ses sœurs,
 Mérope reine de Corinthe, qui éleva Œdipe comme son fils,
 Mérope fille d'Œnopion, qui fut convoitée par Orion,
 Mérope fille d'Érechthée, mère de Dédale selon certains auteurs,
 Mérope fille de Cypsélos, mère d’Épytos ;

Arts 
 Mérope, pièce de théâtre italienne de Scipione Maffei (1717).
 Merope, opéra de Riccardo Broschi (1732).
 Mérope, tragédie de Voltaire (1743).
 Mérope, pièce de théâtre de Pierre Clément (1749).

Astronomie 
 Mérope, est une étoile dans l’amas des Pléiades.
 La nébuleuse de Mérope (NGC 1435) est une nébuleuse par réflexion entourant cette étoile.
 (1051) Mérope, internationalement (1051) Merope, astéroïde de la ceinture principale découvert le  par l’astronome allemand Karl Reinmuth.

Personnages 
 Merope Gaunt est la mère de Voldemort dans la saga Harry Potter

Botanique 

 Merope M.J.Roemer (1846) est un genre monotypique de Rustaceae qui ne comprend que l'espèce Merope angulata (Willd.) Swingle.

Entomologie 
 Merope, genre de mécoptères de la famille des Meropeidae dont seule l'espèce Merope tuber a été décrite.